ISO 3166-2:ID — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Индонезии. Стандарт охватывает 7 регионов, состоящих из 30 провинций, в том числе 1 автономной провинции — Ачех и 2 особых округа — Джакарта и Джокьякарта, имеющих статус провинций. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Индонезии — ID и дополнительного кода записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно названию региона, провинции. Геокоды регионов, провинций, автономной провинции и особых округов Индонезии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — ID, присвоенного Индонезии в соответствии со стандартом ISO 3166-1.

Геокоды Индонезии первого уровня 

Геокоды 7 регионов административно-территориального деления Индонезии.

Геокоды Индонезии второго уровня 
Геокоды 30 провинций, 1 автономной провинции и 2 особых округов административно-территориального деления Индонезии.

Геокоды пограничных Индонезии государств 
 Малайзия — ISO 3166-2:MY (на севере и востоке),
 Папуа-Новая Гвинея — ISO 3166-2:PG (на востоке),
 Восточный Тимор — ISO 3166-2:TL (на юге и востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Индонезии

Ссылки 
 
 Геокоды Индонезии 

2:ID